Pankow může být:

 Pankow – berlínský městský obvod
 Pankow (německá skupina) – německá rocková hudební skupina
 Pankow (italská skupina) – italská elektronická hudební skupina
 John Pankow (* 1957) – americký herec

Externí odkazy